Maria von Dalberg ist der Name folgender Personen:

 Maria von Dalberg (um 1487–1524), Äbtissin des Klosters Himmelkron, siehe Apollonia von Dalberg
 Maria Anna Josepha Franziska Sophia von Dalberg (1731–1798), Stiftsdame

Siehe auch:
 Marie Louise von Dalberg